Alberetti ima više značenja:
 Alberetti, Biella
 Alberetti, Torino